Franciaország
Puyravault, település Charente-Maritime megyében
Puyravault, település Vendée megyében